El término transitividad puede referirse a:
 Transitividad (gramática), propiedad que tienen algunos verbos.
 Transitividad (matemática), propiedad que tiene una relación.
  Transitividad (filosofía).